Ike kan avse:

Ike – ett smeknamn för den amerikanska presidenten Dwight D. Eisenhower
Ike Turner (1931–2007, en amerikansk musiker
Orkanen Ike – en orkan som bildades väster om Kap Verde-öarna under 2008.
Ike (Fire Emblem) – en spelkaraktär i Nintendospelsserien Fire Emblem
Ike Ike (TV miniseries) – en amerikansk TV-serie från 1979 med bl.a. Robert Duvall